

Botanica 
 Mora di rovo – frutto di diverse piante del genere Rubus
 Mora di gelso – frutto di diverse piante del genere Morus
 Mora – varietà di mela

Geografia 
 Mora – comune camerunese
 Mora – comune portoghese
 Mora – comune spagnolo
 Mora – comune svedese
 Mora – cittadina della Svezia, capoluogo della omonima municipalità
 Mora – area urbana della Svezia, situata nel comune di Säter, contea di Dalarna
 Mora – frazione del comune italiano di Assisi, in Umbria
 Mora – città statunitense, nel Minnesota
 Mora – census designated place statunitense, nel Nuovo Messico
 Mora – villaggio di Cipro, appartenente de facto al distretto di Lefkoşa della Repubblica Turca di Cipro del Nord e de iure al distretto di Nicosia della Repubblica di Cipro

 Mora – torrente della provincia di Bergamo
 Cantone di Mora – cantone della Costa Rica

Persone
Mora – cantante e produttore discografico portoricano
Bruno Mora – calciatore italiano
Cirilo Mora – calciatore paraguaiano
Gian Giacomo Mora – vittima delle accuse agli untori
Lele Mora – manager dello spettacolo
Luca Mora – calciatore italiano
Nicola Mora – calciatore italiano

Zoologia 
 Mora – genere di pesci appartenenti all'ordine Gadiformes il cui unico membro è la specie Mora moro
 Mora – antica varietà di maiale tipica della Romagna detta anche Baghino

Altro 
 Mora – in diritto, il ritardo ingiustificato e imputabile, da una parte all'altra, nell'adempimento dell'obbligazione
 Mora – in fonologia, unità prosodica soprasegmentale
 Mora – formazione militare dell'antica Sparta

Altri progetti